Abimelec o Abimelech (; ) es el nombre de varios personajes del Antiguo Testamento. Puede referir a:

 Abimelec (hijo de Gedeón), juez de Israel.
 Abimelec (rey de Gerar con Abraham), rey de Gerar en la época de Abraham.
 Abimelec (rey de Gerar con Isaac), rey de Gerar en la época de Isaac; posiblemente el mismo personaje que el anterior.
 Aquis: rey filisteo de la ciudad de Gat en los días del Rey David, llamado Abimelec en la Biblia.
 Ajimelec: sacerdote e hijo del sacerdote Ajitub, conocido también como Abimelec.